Desa Oeekam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Oeekam (administrativ by i Indonesien, lat -9,99, long 124,28), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Oeekam (administrativ by i Indonesien, lat -9,71, long 124,57), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Oeekam (administrativ by i Indonesien, lat -9,94, long 124,48), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar